Ел Умедо има више значења:

 Ел Умедо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Умедо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Умедо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Умедо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Умедо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику